Sark je lahko:
 Sark, eden izmed Kanalskih otokov
 Sark, priimek več znanih ljudi